El término La cámara oscura puede referirse a:

 La cámara oscura, libro de 1973 de Georges Perec.
 La cámara oscura, película de 2008 dirigida por María Victoria Menis.
 Cámara oscura, instrumento óptico.

La camara oscura,Angélica Gorodischer